«I Hate Boys» () — четвёртый сингл американской певицы Кристины Агилеры из её шестого студийного альбома Bionic (2010), выпущенный 28 июня 2010 года.

О песне

Отзывы критиков

Список композиций 
 Digital download
1. «I Hate Boys» — 2:24
2. «Not Myself Tonight» (Laidback Luke Radio Edit) — 3:39

Чарты

История релиза

Примечания 

Синглы 2010 года